В группу 6 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Англия, Беларусь, Турция, Украина, Уэльс и Черногория.

Матчи в группе прошли в два круга с 21 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
13 мячей
 Эниола Алуко

10 мячей
 Тони Дагган

7 мячей
 Карен Карни
 Оксана Яковишин

6 мячей

 Ольга Бойченко
 Вера Дятел
 Татьяна Романенко
 Джесс Фишлок

5 мячей

 Наташа Дауи
 Ягмур Ураз
 Наташа Хардинг

4 мяча
 Лиана Мирошниченко
 Анна Пилипенко

3 мяча

 Эллен Уайт
 Фатма Кара
 Дарья Апанащенко
 Людмила Пекур
 Хелен Уорд
 Сара Уилтшир

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе